Saint Peters kan syfta på följande platser:

Barbados 

 Saint Peter (parish i Barbados),

USA 

 Saint Peters, Missouri, ort, St. Charles County,